Aulnay (Aube)
Aulnay (Charente-Maritime) of Aulnay de Saintonge
Aulnay (Vienne)
ook:
Aulnay-aux-Planches, Marne
Aulnay-l'Aître, Marne
Aulnay-la-Rivière, Loiret
Aulnay-sous-Bois, Seine-Saint-Denis
Aulnay-sur-Iton, Eure
Aulnay-sur-Marne, Marne
Aulnay-sur-Mauldre, Yvelines